Bill Cody ist der Name folgender Personen:
* Bill Cody (Schauspieler) (William Joseph Cody; 1891–1948), US-amerikanischer Schauspieler
 Bill Cody junior (1925–1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Bill Cody (DJ), US-amerikanischer Country-Diskjockey 

Siehe auch:
 Buffalo Bill (William Frederick Cody; 1846–1917), US-amerikanischer Bisonjäger
 William Cody